DPS son las siglas de:
 Daño por segundo, usado en algunos videojuegos como medida de la potencia ofensiva de un jugador o NPC.
 Dual Power System, un circuito de potencia empleado para alimentar procesadores.
 Display PostScript, un sistema de representación en pantalla de PostScript desarrollado por NeXT.
 Dispositivo de Protección contra Sobretensiones, un dispositivo para proteger la instalación eléctrica de un local o vivienda contra sobretensiones en la línea de alimentación.
 Dead Poets Society, película de 1989.
 Escuelas Públicas de Dalton (Dalton Public Schools)
 Escuelas Públicas de Denver (Denver Public Schools)
 Escuelas Públicas de Detroit (Detroit Public Schools)